Новогромово — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Новогромово — село в Черемховском районе Иркутской области.
 Новогромово — деревня в Троицком административном округе Москвы.

Железнодорожный пункт 
 Новогромово — пассажирская остановочная платформа Большого кольца МЖД в Троицком округе Москвы.